Armantas Vitkauskas est un footballeur lituanien, né le  à Marijampolė en Lituanie.

Biographie 

Armantas Vitkauskas évolue au FK Žalgiris Vilnius, où il occupe le poste de gardien de but.

Carrière

Palmarès 
VMFD Žalgiris Vilnius
 Champion de Lituanie en 2013
 Vainqueur de la Coupe de Lituanie en 2013, et 2014

Références

Liens externes 
 

Footballeur international lituanien
Gardien de but au football
Joueur du Žalgiris Vilnius
Joueur du FK Suduva Marijampole
Naissance en mars 1989
Naissance à Marijampolė